Mekiš je lahko:
 Mekiš, Tešanj (Bosna in Hercegovina)
 Mekiš, Doljevac (Srbija)